Киркевич Віктор Геннадійович (1945) — український краєзнавець, дослідник історії Києва, колекціонер, заслужений працівник культури України.
 Киркевич Геннадій Олександрович (1916-2017) — радянський військовик, учасник Другої світової війни.